Влади́мир Бара́нов:
 Баранов, Владимир Андреевич (1872—1942) — советский астроном и гравиметрист.
 Баранов, Владимир Борисович (род. 1934) — советский и российский учёный в области механики.
 Баранов, Владимир Васильевич (1944-2020) — российский полярник и гидролог.
 Баранов, Владимир Ильич (1892—1972) — советский радиогеохимик.
 Баранов, Владимир Исаакович (1889—1967) — советский ботаник.
 Баранов, Владимир Лукич (1936—2011) — генерал-майор
 
 Баранов, Владимир Петрович (1919—1980) — Герой Советского Союза.
 Баранов, Владимир Сергеевич (1900—1986) — cоветский химик-нефтяник, доктор технических наук. 
 Баранов, Владимир Юрьевич (1939—2005) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.